El  Ratonero Jefe de la Oficina del Gabinete  (en inglés: Chief Mouser to the Cabinet Office) es el título oficial del gato residente del Primer Ministro del Reino Unido en 10 de Downing Street.  Ha habido un gato residente en el gobierno inglés empleado como ratonero y mascota desde el siglo XVI, aunque los registros modernos datan de inicios del siglo XX.  Otros gatos ya han servido en Downing Street, pero el primero en recibir el título oficial de Ratonero Jefe por el Gobierno de Su Majestad es Larry en 2011. A otros gatos se les ha otorgado este título cariñosamente, generalmente por la prensa británica.

Historia 
Hay evidencia de la existencia de un gato en residencia en el gobierno inglés desde del reinado de Enrique VIII, cuando el cardenal Thomas Wolsey colocó a su gato a su lado mientras actuaba en su capacidad judicial como Lord Canciller.  Sin embargo, en los registros oficiales sólo se consigna desde 3 de junio de 1929 cuando el funcionario AE Banham  autorizó al encargado de la oficina a gastar dinero en el mantenimiento de un “gato eficiente ". En abril de 1932, la asignación semanal se incrementó. Para inicios del siglo XXI, el ratonero ha estado costando £ 100 por año. Los gatos no necesariamente pertenecen al Primer Ministro en residencia y es raro que el mandato del Ratonero Jefe coincida con el de un Primer Ministro.  El gato con la tenencia más larga conocida en Downing Street es Wilberforce, que sirvió bajo cuatro primeros ministros diferentes: Edward Heath, Harold Wilson, Jim Callaghan y Margaret Thatcher.

El puesto actualmente es ocupado por Larry desde 2011.

Funciones oficiales 
La web oficial del gobierno indica que las labores del Ratonero Jefe consisten en "saludar a los invitados a la casa, inspeccionar las defensas de seguridad y probar los muebles antiguos para garantizar calidad cuando sea el momento de la siesta", así también el analizar soluciones en caso de presencia de ratones.

Lista de Ratoneros Jefes

Referencias 

Gatos famosos
Animales de Inglaterra